Příjmení Drexler nosí více významných osobností:

 Anton Drexler (1884–1942) – německý politik, zakladatel NSDAP
 Clyde Drexler (* 1962) – bývalý americký profesionální basketbalista
 Eric Drexler (* 1955) – americký vědec a představitel transhumanismu
 Tatiana Drexler (* 1963) – slovenská tanečnice a pedagožka

Související články 

 Julian Draxler (* 1993) – německý fotbalista